Ярошовка либо Ярошевка (), село, 
Протопоповский сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322081006. Население по переписи 2001 года составляет 114 (54/60 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Ярошовка находится на правом берегу реки Криворотовка, выше по течению на расстоянию в 1 км расположено село Протопоповка, ниже по течению примыкает к пгт Ольшаны, на противоположном берегу село Гуковка.

История 
 Село основано в 1722 году.
 До революции в селе располагалась усадьба дворян Ковалевских.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Ярошовка, располагавшемся на южном берегу реки Криворотовка, были 105 дворов.

Известные люди 
В селе родились три брата Ковалевских:
 Ковалевский, Евграф Петрович (1790—1867) — русский государственный деятель, директор Горного корпуса, Томский губернатор, министр народного просвещения.
 Ковалевский, Пётр Петрович (1808—1855) — русский генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Ковалевский, Егор Петрович  (1809 или 1811—1868) — русский путешественник и писатель, член-корреспондент (1856) и почётный член (1857) Петербургской Академии наук.
 Ступак, Фёдор Григорьевич  (18.10.1890 — 24.09.1969) — советский военачальник, участник Гражданской войны Великой Отечественной войны. Генерал-майор танковых войск (1943).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)